Daniel Sturridge (1989), Engels voetballer
Tom Sturridge (1985), Engels acteur